Бржетіслав II (, пом. 22 грудня 1100) — князь Чехії (1092—1100).  
Онук Анастасії Ярославни, правнук Великого князя Київського Ярослава Мудрого.

Біографія 
Бржетіслав II належав до роду Пржемисловичів, син короля Чехії Вратислава II та його дружини Аделаїди з роду Арпад та Ярославичів (доньки Андрія I Угорського та Анастасії Ярославни, онуки Великого князя Київського Ярослава Мудрого).

Після смерті дядька Конрада I Брненського 1092 року успадкував чеський престол.

Бржетіслав відрізнявся релігійним завзяттям. Він переслідував не тільки язичників, але і клір, який служив на слов'янській мові, замінивши його латинським обрядом; переслідував відьом і язичницьких волхвів. Під час розпочатого в роки його правління Першого хрестового походу Бржетіслав II наказав насильно хрестити празьких євреїв.

В час правління Бржетіслава мали місце його збройні виступи проти окремих слов'янських племен, які відмовлялися платити податки чеській скарбниці. В 1093 Бржетіслав зайняв Сілезію аж до Одера.

Згідно з традицією, спадкоємцем чеського трону після смерті Бржетіслава мав стати син Конрада I, Олдржих. Однак Бржетіслав зумів переконати імператора Генріха IV в тому, що правильніше було б віддати чеську корону його братові — Боржівою. Після повернення з Німеччини Бржетіслав вигнав Ольдржіха з Моравії, яка йому належала і віддав її Боржівою.

Дружиною Бржетислава була Лукарта Богенська, яка народила йому сина Бржетислава. Проте він не мав прав на престол, оскільки на той момент князівський титул в Богемії успадковував старший в роду Пржемисловичів. 
Остання згадка про Бржетислава-молодшого датується 1130 роком, коли його дядько Собіслав I наказав його осліпити за начебто участь в змові. Пізніше Бржетислав помер, не залишивши нащадків.

Родовід 
Бржетіслав II веде свій родовід, в тому числі, й від Великих князів Київських Ярослава Мудрого та Володимира Великого.

Джерела 
 

Чеські князі
Пржемисловичі